Tebbe ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Nye Tebbe, kurz Fred Tebbe, Chemiker, siehe Tebbe-Reagenz
 Friedrich-Wilhelm Tebbe (1945–2021), deutscher Dirigent, Sänger und Organist
 Jan Tebbe (1927–1985), deutscher Initiator und Gründer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
 Magnus Kleine-Tebbe (* 1966), deutscher Bildhauer und Lehrbeauftragter
 Wolfgang Tebbe (1931–2007), deutscher Offizier, Generalleutnant und Diplomingenieur

Siehe auch:
 Thebe
 Tebe
 Debbe